Vasalemma může být:

 Vasalemma — městečko v severozápadním Estonsku
 Vasalemma (obec) — samosprávná obec, zahrnující městečko Vasalemma a několik okolních sídel
 Vasalemma (řeka) — řeka protékající městečkem Vasalemma